Pierwsze zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2019/2020 odbyły się w fińskim ośrodku narciarskim Ruka nieopodal miejscowości Kuusamo. Jednocześnie była to siódma edycja cyklu Ruka Triple. Konkurencje były rozgrywane pomiędzy 29 listopada, a 1 grudnia 2019. Zawodnicy rywalizowali w biegach sprinterskich stylem klasycznym, następnie biegu na dystansie 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem klasycznym oraz biegach pościgowych na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem dowolnym.

Program zawodów

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Kobiety

Sprint s. klasycznym

10 km s. klasycznym

10 km s. dowolnym (bieg pościgowy)

Mężczyźni

Sprint s. klasycznym

15 km s. klasycznym

15 km s. dowolnym (bieg pościgowy)

Klasyfikacja PŚ po zawodach 
 Czołówki klasyfikacji Pucharu Świata po cyklu Ruka Triple.

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ruka Triple
Puchar Świata w biegach narciarskich 2019/2020
2019 w Finlandii
Puchar Świata w biegach narciarskich w Ruce